Washington Street (Alexandria)
 Washington Street (Baltimore)
 Washington Street (Boston)
 
 Washington Street (Manhattan)

Washington